Beilhack ist

 der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Beilhack (1802–1864), deutscher Pädagoge
 Maximilian Beilhack (1835–1885), deutscher Pädagoge und Dichter

 ein Hersteller von Schneeräumgeräten, Beilhack (Bahntechnik)